16-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 1-2 июня 1985 года в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 65 гимнастов из 23 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1985
Чемпионаты Европы в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Спорт в Норвегии в 1985 году
Июнь 1985 года
Чемпионаты Европы в Норвегии
Гимнастика в Норвегии